Алексей Иванович Щепкин () — участник советско-финской войны 1939—1940 годов, Герой Советского Союза. Командир пулемётного расчёта 27-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии 50-го стрелкового корпуса 7-й армии Северо-Западного фронта, отделённый командир.

Биография 
Родился 20 июля 1919 год (по другим данным: 1918 или 1920) на хуторе Солонцовский Верхне-Донского округа области Войска Донского, ныне находящегося на территории  Ростовской области, в семье рабочего. Русский.

Окончил 6 классов. После окончания школы занялся крестьянским трудом: пахал, сеял хлеб и убирал его вместе с хуторянами. В середине 1930-х годов в связи с бурным развитием горной промышленности Алексей приехал в город Шахты Ростовской области. По рекомендации правления колхоза его приняли на шахту «10-лет ЗИ» («За индустриализацию», впоследствии шахта «Нежданная»). Также работал на электрозаводе.

В Красной Армии с 1938 года, окончил курсы младших командиров. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. 12 февраля 1940 года на высоте «Каска» рота, в которой воевал командир пулемётного расчёта отделённый командир А. И. Щепкин, была окружена белофинами. Алексей несмотря на то, что весь расчёт был выведен из строя, сам взял пулемёт и открыл огонь, чем вынудил врагов отойти с большими для них потерями. В бою 22 февраля в районе населённого пункта Исолями (Аля-Сяйние), скрытно выдвинувшись вперёд, фланговым огнём обеспечил успешное наступление роты. Будучи ранен в руку, мужественный воин продолжал вести огонь по врагу, в момент смены огневой позиции был ранен вторично. Под прикрытием его огня рота смогла подойти к противотанковому рву и овладеть им. Пал смертью храбрых в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» отделённому командиру Щепкину Алексею Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле № 32 (номер в ВМЦ 47-88/2014) близ станции Матросово Выборгского района Ленинградской области.

Награды 
 Герой Советского Союза (21 марта 1940, медаль «Золотая Звезда»);
 орден Ленина (21 марта 1940).

Память 
 Имя Героя носила пионерская дружина Солонцовской школы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Щепкин Алексей.

Похороненные в Выборгском районе
Погибшие в боях советско-финляндской войны (1939—1940)